Том Окер је други пут освојио турнир. У финалу је победио Артура Еша резултатом 6-3, 2-6, 6-3, 3-6, 6-4.

Носиоци 

  Гиљермо Вилас (друго коло)
  Артур Еш (финалиста)
  Илије Настасе (полуфинале)
  Хаиме Фиљол (четвртфинале)

 Адријано Паната ''(прво коло) 
 Еди Дибс ''(четвртфинале) 
 Они Парун ''(четвртфинале) 
 Роско Танер ''(четвртфинале)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1975.
Париз мастерс 1975.